Георгий V:
 Георгий V Блистательный (1286—1346) — царь Грузии (1299, 1314—1346).
 Георгий V Гочашвили — царь Имеретии (1696—1698).
 Георгий V Гуриели (1726—1788) — правитель Гурии (1756—1758, 1765—1771, 1776—1788).
 Игнатий Георгий V (1818—1891) — архиепископ Алеппо (1862—1874), патриарх Сирийской католической церкви (1874—1891).
 Георгий V Тифлисский (Геворг V) (арм. Գէորգ Ե Տփղիսեցի, Gēorg Tpʿłisecʿi, 1846—1930) — католикос всех армян (1912—1930).
 Георг Тупоу V (1948—2012) — король Тонга (2006—2012).

См. также 
 Георг V (значения)
 Георгий IV
 Георгий VI